Юрий Кузьмич Бачуров (, ) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме на распашной четвёрке без рулевого, многократный чемпион СССР и Европы. Двукратный победитель английской Королевской регаты. Почетный член Британского Королевского клуба, почетный мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 
 Бронзовый призер Олимпиады-1960 Юрий Бачуров: 60 лет в строю 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Спортсмены Иванова